Проспект Негмата Карабаева — проспект в Душанбе, является главной связующей транспортной артерией соединяя центральную и южную часть города. Назван в честь Негмата Карабаева, первого героя Советского Союза из среднеазиатских республик СССР.

Общие сведения 
Проспект ориентирован с севера на юг и расположен на левобережье города. Проспект начинается от площади имени Карабаева, расположенной на пересечении с проспектом Саади Ширази и заканчивается за перекрестком с улицей Косимова.

История 
В 1970-х годах начато строительство широкого 4-полосного магистрального проспекта.

В 1980-х годах у перекрестка с улицей Джами был установлен самолет Ил-18, который использовался как кинотеатр.

В 2011—2012 годах была проведена реконструкция проспекта, расширены проезжая часть и тротуары, оборудованы остановки для городского транспорта.

Литература 
Салия Мамаджанова, Рустам Мукимов. Архитектура и градостроительство Душанбе (история, теория и практика). — Душанбе, 2008.

Примечания 

Проспекты Душанбе